Arnau (nom)
 Arnau (sèrie), minisèrie basada en la llegenda del comte l'Arnau emesa a TV3 l'any 1994 
 Teatre Arnau, espai teatral a l'Avinguda del Paral·lel, al barri de Poble-sec de Barcelona
 Biografies:
 Comte l'Arnau, mite català
 Arnau Alemany (Barcelona, 1948), pintor català 
 Arnau Amalric (Occitània o Catalunya, s XII - Fontfreda, 1225), abat de Poblet (1196 -98), de Citeaux (1200-12), nunci papal i inquisidor, arquebisbe de Narbona (1212-1225) i abat general de l'Orde del Cister (1221-25)
 Arnau Bargués, arquitecte mestre d'obres català del 
 Arnau Ballester (? - Barcelona, 1348), escrivà de ració del Patrimoni Reial i conseller reial
 Arnau de Besiers (-820 /821), comte carolingi de Besiers després d'Erlí 
 Arnau Bassa, pintor català del 
 Arnau Bosquet 
 Arnau Cadell o Arnau Gatell (s. XII -XIII), escultor català 
 Arnau I de Castellbò (1185 - 1226), vescomte de Castellbò i partidari de l'heretgia càtara 
 Arnau Campredon (Perpinyà,  - Balears ?, segle XIV), escultor i orfebre 
 Arnau I de Comenge o Arnau de Coserans (? - 957), comte de Comenge i Coserans (920 -957); de Carcassona i de Rasès (934 -957)
 Arnau de Cortsaví (segle XIV - XV), fill de Ramon de Serrallonga i senyor de Cortsaví 
 Arnau Descolomer, president de la Generalitat de Catalunya entre 1384 i 1389 
 Arnau Descós o Arnau de Cors, (Mallorca, s XV), escriptor i lul·lista 
 Arnau Domènech (Mallorca?, s XV), cartògraf 
 Arnau I de Foixà, segon fill de Guillem de Foixà, senyor del Castell de Foixà 
 Arnau II de Foixà, noble català
 Arnau de Foixà i d'Orriols, fill de Bernat Alemany de Foixà i de Porqueres i germà d'Alemany de Foixà i d'Orriols 
 Arnau Fonolleda (Barcelona, ~1390 - ?, ~1475), secretari del rei Alfons el Magnànim 
 Arnau Guillem de Bellera (Pallars - Morvedre, 1412), noble i militar 
 Arnau de Gurb, bisbe de Barcelona (1252 -1284)
 Arnau de Leveson (? - 1149), eclesiàstic occità, bisbe de Besiers (1095-1121) i arquebisbe de Narbona (1121-1149) i legat pontifici permanent vers 1128 
 Arnau Mir de Pallars Jussà (1113 aprox - 1174), comte de Pallars Jussà (1124 -1174)
 Arnau Mir de Tost, noble i militar del comtat d'Urgell al  de la casa dels Tost a l'Urgell 
 Arnau Odó d'Armanyac (?-1256), vescomte de Lomanha i Auvillars, i comte d'Armanyac amb el Fesenzac 
 Arnau de Pàdua (Limena, 1185 - Asolo, 1255), monjo benedictí, abat de Santa Giustina de Pàdua, venerat com a beat a l'Església catòlica 
 Arnau Puig Grau (Barcelona, 1926), sociòleg i crític de l'art 
 Arnau de Palomar (), cavaller, fundador i colonitzador del poble de Riudoms 
 Arnau de Pinós (Bagà, 1300 - Puigcerdà, 1370), frare dominic venerat com a beat 
 Arnau de Preixens (?-1195), bisbe d'Urgell entre el 1166 i 1195 
 Arnau Ramon I de Pallars Jussà (? - 1111), comte de Pallars Jussà entre el 1098 i el 1111 
 Arnau Ramon de Biure o Ramon Arnau de Biure abat de Sant Cugat de 1348 a 1350 
 Arnau de Ribagorça (?-~990), comte de Ribagorça (979 -990) 
 Arnau Roger I de Pallars Sobirà (~1236 - 1288), comte del Pallars Sobirà 
 Arnau Roger II de Pallars Sobirà (1299 - 1343), comte de Pallars Sobirà (1330-1343) i Senyor d'Urtx (?-1343) 
 Arnau Roger III de Pallars Sobirà (1347 - 1369), comte de Pallars Sobirà i Senyor d'Urtx (1366 - 1369)
 Arnau Roger IV de Pallars Sobirà (1401 - 1451), comte de Pallars Sobirà i Senyor d'Urtx (1442 - 1451) 
 Arnau Serra i companys màrtirs de Tunis (s. XV - Tunis, 1492), frares de l'Orde de la Mercè, martiritzats i venerats com a beats
 Arnau de Soissons (Tiegem, ~1040 - Oudenburg, 1087), monjo benedictí, prevere i bisbe de Soissons 
 Arnau de Torroja (Solsona, ~1122 - Verona, 1184)
 Arnau Valls Colomer (Barcelona, 1978), director de fotografia 
 Arnau de Vilanova (? 1235 /1240 - Gènova, 1311 /1313), alquimista, astròleg, teòleg i metge
 Arnau de Vilamur Noble, Vescomte de Vilamur
 Cognom:
 Eusebi Arnau i Mascort (Barcelona, 1864 - 1933), escultor català 
 Francesc Arnau i Cortina (Hostalric, 1889 - Perpinyà, 1974), comerciant i polític català 
 Francesc Arnau i Grabulosa (Les Planes d'Hostoles, 1975), porter del primer equip del Barça
 Francisco Arnau Navarro (Albal, 1944), advocat i polític valencià 
 Joaquín María Arnau Miramón (València, 1849 - Godella, 1906), arquitecte 
 Jordi Arnau (València, 1679 - València, 1737), metge valencià
 Jordi Arnau i Creus (Terrassa, 1970), jugador d'hoquei sobre herba 
 Josep Arnau i Figuerola enginyer i polític català 
 Josep Maria Arnau i Pascual (Arenys de Mar, 1831 - 1913), advocat i dramaturg, pioner en la Renaixença catalana 
 Lluís Arnau i Palomar
 Patrici Arnau i Pericas (Barcelona, 1907 - 1991), futbolista 
 Xavier Arnau i Creus (Terrassa, 1973), jugador d'hoquei sobre herba